Bosna  bezeichnet:
 Bosna (Imbiss), ein Imbiss

Bosna, kyrillisch Босна, heißen folgende geographische Objekte:
 Bosnien, in der einheimischen Sprache die Region bzw. den historischen Staat 
 Bosna (Fluss),  Fluss in Bosnien-Herzegowina
 Bosna (Dorf), Dorf in der Gemeinde Sitowo, Bulgarien 
 Bosna (Hügelkette), Bergland des Strandscha-Gebirges in Bulgarien
 Bosna (Gipfel), Gipfel der Bosnaberge in Bulgarien
 Kroatische Republik Herceg-Bosna, ehemaliges De-facto-Regime
 Naturschutzgebiet Bosna,  Naturschutzgebiet in Bulgarien

Siehe auch:
 Bosnabahn, eine ehemalige Bahngesellschaft in Bosnien (Österreich-Ungarn).